Шилкинский Завод — село в Сретенском районе Забайкальского края России, административный центр сельского поселения «Шилко-Заводское».

География 
Село находится в восточной части района на левом берегу Шилки на расстоянии примерно 74 километров к северо-востоку от города Сретенска.

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет −5,3 — +3 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −28 — −24 °С (абсолютный минимум — −55 °С), температура самого тёплого (июля) — 16 — 19 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Безморозный период длится в течение 80 — 100 дней. Среднегодовое количество осадков — 350—400 мм.

 Часовой пояс

История 
Основано в 1767 году с началом строительства Шилкинского сереброплавильного завода, тогда же построена каторжная тюрьма. Здесь строились баржи для сплава грузов и людей по Амуру.

Население

Инфраструктура 
Имеются основная школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт.

Археология и палеоантропология 
В Шилкинской пещере на реке Шилке нашли украшения, костяные и каменные изделия, характерные для неолита и глазковской культуры Прибайкалья, и костные останки шилкинского человека — череп. Г. М. Левин определил монголоидную принадлежность шилкинского человека и отнёс его к байкальскому антропологическому типу. Антропологи М. М. Герасимов и Н. Н. Мамонова осуществляли реконструкции черепа шилкинского человека. У шилкинского человека было более высокое, узкое и менее уплощённое лицо.

Примечания 

Населённые пункты Сретенского района